Le nom Büssing peut faire référence à :

 , né en 1962, compositeur, et écrivain, et également docteur en médecine ;
 , 1843–1929, ingénieur, fondateur de la société portant son nom ;
 Büssing AG, une ancienne firme de constructeur de camions et d'autobus, rachetée par MAN.